Jouy puede referirse a: 

 Jouy, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Jouy, comuna francesa situada en Yonne.